Contea di Limestone o Limestone County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Limestone – Alabama
 Contea di Limestone – Texas